Il campionato di Serie A1 di pallacanestro femminile 2003-2004 è stato il settantatreesimo organizzato in Italia.

Il torneo è stato vinto dalla Pool Comense in finale sul Meverin Parma. È il quindicesimo scudetto per la compagine comasca.

Regolamento 
La formula è totalmente nuova. Sedici squadre partecipano alla massima serie e partono divise in due gironi da otto nella prima fase del torneo. Alla seconda fase accedono tutte le squadre, divise questa volta in quattro gironi da quattro: i gruppi A e B raccolgono le prime otto dei due gironi della prima fase, quelli C e D le ultime otto. Alla fine, si passa alla terza fase: le prime quattro dei gironi A e B si giocano lo scudetto ai play-off, le ultime quattro si giocano la partecipazione alla FIBA Cup con le vincenti dei gironi C e D, mentre le ultime sei dei gironi C e D si giocano la salvezza. Retrocedono le ultime due.

Prima fase

Girone A

Classifica

Risultati

Girone B

Classifica

Risultati

Seconda fase

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Terza fase

Play-off

Poule FIBA Cup 

Faenza si qualifica per la FIBA Cup.

Poule Salvezza 

Le squadre conservavano il punteggio ottenuto nei precedenti scontri diretti.

Verdetti 
 Campione d'Italia:   Pool Comense.
 Formazione: Mariangela Cirone, Valentina Donvito, Mara Invernizzi, Laura Macchi, Raffaella Masciadri, Elena Paparazzo, Emma Pini, Martina Ruspa, Sabrina Scott, Eszter Újvári, Elisa Zanon. Allenatore: Gianni Lambruschi.
 Retrocesse in Serie A2:  Gescom Viterbo e Memar Reggio Emilia.
 Vincitrice Coppa Italia:  Famila Schio
 Vincitrice Supercoppa:  Levoni Taranto

Note

Voci correlate 
 Coppa Italia 2004 (pallacanestro femminile)

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2003
Pallacanestro nel 2004
2004